Deux bâtiments de la Royal Navy ont été nommés HMS King George V, un autre l'ayant été avant son lancement :
 Le HMS King George V, un cuirassé de la classe Orion qui a été rebaptisé  en 1910, avant son lancement en 1911. 
 Le  est un cuirassé de la classe King George V (1911), d'abord nommé HMS Royal George, mais rebaptisé en 1910, avant son lancement en 1911. Il est vendu pour démolition en 1926, et détruit en 1927.
 Le  est un cuirassé de la classe King George V (1939), lancé en 1939. Il a participé à la poursuite du  et été démantelé en 1959.

Voir aussi 
 
 

King George V